Moški svetovni rekord v suvanju krogle. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1909 postavil Ralph Rose s 15,54 m, aktualni rekord pa Ryan Crouser 19. junija 2021 s 23,37 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno 52 svetovnih rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Suvanje krogle
Suvanje krogle